Aristeu — deus grego
 Aristeu, o Velho — matemático grego do século IV a.C.

 2135 Aristaeus — asteroide 

Desambiguações de história
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de mitologia